Ordet trin har flere specialiseringer:
Dansetrin
Trappetrin
Rakettrin
Klassetrin

Se også
Stadium
Rang
Rangfølge